De Oekraïense voetbalclub FK Dnipro speelt sinds 1984 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Dnipro

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oekraïne
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Dnipro Dnipropetrovsk
FK Dnipro